Натуральне число 2001
 2001 рік до нашої ери
 2001 рік нашої ери